Le match de rugby à XV France - Galles de 2005 le samedi  au Stade de France de Saint-Denis, devant  dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des six nations 2005.

Le match 

La France a débuté le tournoi par deux victoires difficiles contre l'Écosse et en Angleterre. Ces deux matchs ont entrainé beaucoup de critiques et paradoxalement, cette défaite rassurera.

Le XV de France réussit un excellent début de match, inscrivant rapidement deux essais par Dimitri Yachvili et Aurélien Rougerie. Après plusieurs autres occasions infructueuses, les Français mènent à la pause 15-6. Mais en seconde mi-temps, deux essais du capitaine Martyn Williams, puis la réussite au pied de Stephen Jones donnent l'avantage aux Gallois qui gagnent finalement 24-18. Les Français auraient dû gagner le match dans les dernières minutes, à la suite des six mêlées écroulées sur leur ligne par les Gallois, mais monsieur Honiss ne fut jamais disposé à accorder l'essai de pénalité qui s'imposait.

Au terme de cette rencontre, Jo Maso, le manager de l'équipe de France, déclare : « C'est sûrement notre meilleur match depuis longtemps mais on aurait préféré le gagner. C'est aussi ça le rugby. »

Feuille du match
  -  : 18-24
 Le samedi  au Stade de France de Saint-Denis, Galles bat France 24-18 (6-15)
 
 Arbitre :  M. Paul Honiss (NZL)

Les équipes
France
Titulaires : Julien Laharrague - Aurélien Rougerie, Yannick Jauzion, Damien Traille, Christophe Dominici - Yann Delaigue (o), Dimitri Yachvili (m) - Yannick Nyanga, Julien Bonnaire, Serge Betsen - Jérôme Thion, Fabien Pelous - Nicolas Mas, Sébastien Bruno, Sylvain Marconnet
Remplaçants (entrés en jeu) : William Servat (), Jean-Philippe Grandclaude (), Olivier Milloud (), Frédéric Michalak (), Imanol Harinordoquy (), Grégory Lamboley ()
Sélectionneurs : Bernard Laporte

Pays de Galles
Titulaires : Gareth Thomas (cap), - Kevin Morgan, Tom Shanklin, Gavin Henson, Shane Williams - Stephen Jones (o), Dwayne Peel (m) - Martyn Williams, Michael Owen, Ryan Jones - Brent Cockbain, Robert Sidoli - Gethin Jenkins, Mefin Davies, Adam Jones
Remplaçants (entrés en jeu) : Rhys Williams (), Robin McBryde (), Gareth Cooper (), John Yapp (), Jonathan Thomas ()
Sélectionneur : Mike Ruddock

Avertissements
Remplacements temporaires

Liens internes 
Tournoi des six nations 2005
Grand Chelem en rugby du Pays de Galles en 2005
France-Galles en rugby à XV
Équipe de France de rugby à XV
Équipe du Pays de Galles de rugby à XV

Liens externes 
 Le poireau passe mal ; Midi olympique ;  (article en ligne)
 France-Galles

Galles (2005)
France (2005)
Événement sportif à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Stade de France
Rugby à XV en France en 2005
Sport en février 2005